Familiar to Millions — первый концертный альбом британской группы Oasis, вышедший в 2000 году в аудио и видео вариантах. Песни 1-17 были записаны во время концерта Oasis на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 21 июля 2000 года. Песня № 18 записана на концерте в Милуоки, США 16 апреля 2000 года.

Список композиций 
Все песни, кроме № 15 и № 18, написаны Ноэлем Галлахером
 «Fuckin' In The Bushes» — 3:02
 «Go Let It Out» — 5:29
 «Who Feels Love?» — 6:02
 «Supersonic» — 4:31
 «Shakermaker» — 5:13
 «Acquiesce» — 4:17
 «Step Out» — 3:52
 «Gas Panic!» — 8:15
 «Roll With It» — 4:43
 «Stand By Me» — 5:48
 «Wonderwall» — 4:43
 «Cigarettes & Alcohol» — 6:55
 «Don’t Look Back in Anger» — 5:27
 «Live Forever» — 5:07
 «Hey Hey, My My» (написана Нилом Янгом) — 3:45
 «Champagne Supernova» — 6:36
 «Rock 'n' Roll Star» — 7:23
 «Helter Skelter» (написана Джоном Ленноном и Полом МакКартни) — 6:30

Альбомы Oasis
Концертные альбомы 2000 года
Концертные альбомы Epic Records
Видеоальбомы 2000 года